Totjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Totjärnen, Västergötland, sjö i Lerums kommun, 
Totjärnen (Övre Ulleruds socken, Värmland), sjö i Forshaga kommun, 
Totjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (5,22 ha)
Totjärnet, sjö i Eda kommun, 
Totjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (1,9 ha)
Totjärnen (Enångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (5,54 ha)
Totjärnen (Njutångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Västre-Totjärnen, sjö i Norsjö kommun,  (3,7 ha)
Östre-Totjärnen, sjö i Norsjö kommun,  (9,22 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn